Лащув:

 Лащув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Томашувский повят (Люблинское воеводство)
 Лащув — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Томашувский повят.